Deux navires de l'United States Navy portent le nom d'USS Bush en l'honneur de  : 
 l', un destroyer de la classe Wickes en service de 1919 à 1922 ;
 l', un destroyer de la classe Fletcher en service de 1943 à son naufrage le .

Bush